Льво́вская национа́льная музыка́льная акаде́мия и́мени Никола́я Лы́сенко — один из старейших художественных вузов Украины. Находится в подчинении Министерства культуры и искусств Украины. Главный корпус музыкальной академии расположен в центральной части Львова, на улице Нижанковского, 5. Ректор вуза — профессор кафедры скрипки, народный артист Украины (с 1998 года) Игорь Пилатюк.

В 1820-х в годах стараниями Франца Ксавера Моцарта (сына выдающегося композитора) был открыт певческий институт имени Святой Цецилии. На его основе со временем возникло Галицкое музыкальное общество (позднее преобразованное в Польское музыкальное общество), а в 1854 году — консерватория, давшая начало нынешнему вузу. С 1903 года вуз носит имя украинского композитора Николая Витальевича Лысенко. Среди выпускников консерватории — певица Соломия Крушельницкая, украинские композиторы Мирослав Скорик, Евгений Станкович, Юрий Ланюк, русский композитор Дмитрий Капырин.

Обучение в академии продолжается 5 лет. В среднем в академии обучается около 750 студентов дневной и заочной форм обучения.

Названия 
 1854 — консерватория
 1880 — консерватория Галицкого музыкального общества во Львове
 1903 — Высший музыкальный институт им. Н. Лысенко
 1939 — Львовская государственная консерватория им. Н. В. Лысенко
 1992 — Высший государственный музыкальный институт им. Н. В. Лысенко
 2000 — Львовская государственная музыкальная академия им. Н. В. Лысенко
 2007 — Львовская национальная музыкальная академия имени Н. В. Лысенко

Архитектура главного корпуса 
Музыкальная академия использует бывшее здание Технологического института (профессионального учреждения для промышленников и ремесленников), построено в 1907—1909 годах архитектором Тадеушем Обминским (архитектурное бюро Ивана Левинского). Здание принадлежит по стилю к модерну. Оно имеет сложную, асимметрическую конфигурацию плана, который обусловливается специфическими форматами участка, на котором велось строительство. Два фасада размещены под углом, повторяя поворот улицы, от них в глубину квартала развивается удлинённый блок здания.

Здание выполнено из кирпича, оштукатурено, трёхэтажное с цокольным этажом. В композиции фасадов преобладают вертикальные членения. Цокольный и первый этаж украшены массивным рустом. Над окнами последнего этажа расположены декоративные вставки, набранные из керамических плиток. На аттике установленные две скульптуры из бетона, которые изображают кузнеца и плотника.

Внутренняя планировка базируется на коридорно-кабинетной системе. Актовый зал украшен пилястрами и полихромией. На лестничной клетке сохранился аутентичный модернистский витраж.

Структура академии и её инфраструктура

Факультеты 
 фортепианный
 оркестровый — (отделения скрипки, струнных (альт, виолончель, контрабас, арфа), духовых (деревянные, медные) и ударных инструментов; симфонического оркестра; оркестра народных инструментов)
 дирижёрский — (отделения хорового и оперно-симфонического дирижирования)
 вокальный
 теоретико-композиторский — (отделения музыковедения, композиции)

Кафедры 
 фортепиано І
 фортепиано ІІ
 общего и специализированного фортепиано
 скрипки
 струнно-смычковых инструментов
 духовых инструментов
 концертмейстерства
 камерного ансамбля, квартета
 народных инструментов
 оркестрового дирижирования
 сольного пения
 хорового и оперно-симфонического дирижирования
 оперной подготовки
 композиции
 теории музыки
 истории музыки
 этномузыковедения
 музыкальной украинистики
 общественных дисциплин

Инфраструктура 
 библиотека
 оперная студия
 проблемная научно-исследовательская лаборатория музыкальной этнологии.

Персоналии

Руководители 
 Кароль Микули
 Мечислав Солтыс (1899—1929)
 Адам Солтыс (1929—1939)
 Сергей Павлюченко (1947—1953)
 Зенон Алексеевич Дашак (1965—1992)

Известные преподаватели 

 Александр Врабель
 Павел Кармалюк
 Александр Козаренко
 Вилем Курц
 Игорь Кушплер
 Станислав Людкевич
 Стефания Павлишин
 Лидия Улуханова
 Александр Эйдельман

Известные выпускники 

 Альтенберг, Марьян
 Оксана Билозир
 Бороздин, Алексей Иванович
 Дзедушицкий, Войцех
 Мария Загайкевич
 Всеволод Задерацкий
 Марцелина Зембрих (Коханьская Марцелина Пракседа)
 Николай Кулик
 Олег Кульчицкий
 Соломия Крушельницкая
 Станислав Невядомский
 Роман Палестер
 Руслана (Лыжичко, Руслана Степановна)
 Василий Слипак
 Тарас Чубай
 Якуб, Роман
 Чжоу Шэнь

Некоторые факты 
В 1941-1944гг. профессор Львовской государственной консерватории Штрикс, а также дирижёр оперы Мунд и другие известные еврейские музыканты находились в Яновском концлагере. Нацисты заставляли музыкантов играть во время пыток и казней заключёенных. Снимок оркестрантов был одним из свидетельств на Нюрнбергском процессе. Накануне освобождения Львова в июне 1944 года все 40 музыкантов были расстреляны. 

12 марта 2014 года Львовская национальная музыкальная академия лишила Юрия Башмета звания почётного профессора академии за то, что он поддержал позицию Президента России Владимира Путина во время политического кризиса на Украине и присоединения Крыма к России .

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт академии

Консерватории по алфавиту
Консерватории Украины
Высшие учебные заведения Львова
Учебные заведения, основанные в 1854 году
Национальные высшие учебные заведения Украины
Преподаватели Львовской музыкальной академии им. Н. Лысенко
Львовская музыкальная академия им. Н. Лысенко